Rosso e nero – programma radiofonico della RAI
Rosso e nero – film del 1954 diretto da Domenico Paolella
Rosso e nero – film pornografico del 1995
Rosso e Nero – libro-intervista di Renzo De Felice a cura di Pasquale Chessa edito nel 1995

Pagine correlate 
Il rosso e il nero (disambigua)